Интернациональная улица — улица во Владикавказа, Северная Осетия, Россия. Находится в Промышленном муниципальном округе между улицами Льва Толстого и Чапаева. Начинается от улицы Льва Толстого.

Интернациональную улицу пересекают улицы Титова, Чкалова и Олега Кошевого. На Интернациональной улице заканчивается Курская улица и начинается Партизанский переулок.

Улицу пересекает бульвар, который является памятником природы.

История 
Улица сформировалась в середине XIX века. Отмечена на плане города Владикавказа «Карты Кавказского края», которая издавалась в 60-70-е годы XIX века, как улица Червлёная улица. Упоминается под этим же названием в Перечне улиц, площадей и переулков от 1911 и 1925 годов.

3 ноября 1935 года Червлёная улица была переименована в улицу Кагановича. 30 июля 1957 года улица Кагановича была переименована в Интернациональную улицу.

16 марта 2005 года часть Интернациональной улицы на участке от улицы Чкалова до улицы Чапаева была переименована в улицу Агкацева. В этот же день вышло постановление Ленинского районного суда города Владикавказа о восстановлении прежнего названия Интернациональной улицы в переулке от улицы Чкалова до улицы Чапаева.

Значимые объекты 
 Объекты культурного наследия
 д. 20 — памятник архитектуры;
 д. 22 — бывшая Войсковая женская гимназия, памятник архитектуры;
 д. 26/ Олега Кошевого, 73 — бывший Покровский женский монастырь.

Примечания

Источники 
 Владикавказ. Карта города, 2011.
 Кадыков А. Н. Улицы, переулки, площади и проспекты г. Владикавказа: справочник. — Владикавказ: Респект, 2010. — С. 151—154 — ISBN 978-5-905066-01-6
 Торчинов В. А., Владикавказ., Краткий историко-краеведческий справочник, Владикавказ, Северо-Осетинский научный центр, 1999, стр. 91, 93, ISBN 5-93000-005-0

И